Copeland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edwin Bingham Copeland
 Herbert Edson Copeland
 Herbert Faulkner Copeland